Sompa kan syfta på följande platser:

Estland 

Sompa, Kohtla-Järve, ett distrikt inom staden Kohtla-Järve i landskapet Ida-Virumaa, 
Sompa, Jõhvi kommun, en by i Jõhvi kommun i landskapet Ida-Virumaa

Robotskapade Estlandförgreningar